Miejscowości w Czechach:
 Březnice – miasto w powiecie Przybram
 Březnice – gmina w powiecie Tabor
 Březnice – gmina w powiecie Zlin

Zobacz też:
 Břežnice